Аномальная жара в Пакистане случилась в июне 2015 года, первые жертвы появились 19-го числа. Наибольшее количество погибших от жары было зафиксировано в провинции Синд, менее затронутыми  оказались южный Пенджаб и Белуджистан. По данным на 24 июня от жары погибли более 1200 человек, в основном в Карачи. В городах Ларкана, Турбат и Сиби температура воздуха поднималась до +49 °С (показатели 20 июня). В ночь с 24 на 25 июня жара пошла на спад: температура воздуха понизилась с +48 до +34 градусов.

По данным на 30 июня 2015 года, от жары пострадали около 100 000 человек, погибли до 1430 человек.

Провинция Синд 
Наибольшее количество погибших пришлось на Карачи (провинция Синд). Здесь была зафиксирована самая высокая температура воздуха за последние 36 лет: до +45 °С. Непосредственно в городе погибли не менее 1003 человек, общее количество погибших в провинции может превысить 1200 человек. Также сообщается о семи погибших животных (три оленя, два павлина, страус и нильгау) в . Пять человек погибли в городе Татта. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли от жары в округе Тхарпаркар. 19 человек погибли в округе Хайдарабад. Пять человек погибли в городе Бадин. Три человека погибли в округе Наушахро-Ферозе.

Влияние 
 Из-за сильной жары Университет Карачи отложил все экзамены минимум на месяц.

См. также 
 Аномальная жара в Индии (2015)

Примечания

Ссылки 
 Статья в Британской энциклопедии

Пакистан
Стихийные бедствия в Пакистане 2015 года
2015 год в метеорологии
Июнь 2015 года